Krafft – to nazwisko pochodzenia niemieckiego

Ludzie:
 Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) – austriacko-niemiecki seksuolog
 Adam Kraff (Kraft) (1455–1509) – rzeźbiarz niemiecki
 Katia Krafft (1942-1991) – francuska wulkanolog
 Maurice Krafft (1946-1991) – francuska wulkanolog
 Tadeusz Krafft (ur. 1961) – piłkarz polski
 Maja Kraft (ur. 1983) – piosenkarka polska
 Per Krafft (1724-1793) – szwedzki malarz portretowy
 Per Krafft (1777-1863) – szwedzki malarz portretowy i batalistyczny

Inne:
 Krafft – to krater na Księżycu